USS Scranton je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Scranton (CA-138) 
 USS Scranton (SSN-756)

Scranton